

Persone
Gianni Schicchi de' Cavalcanti – personaggio storico fiorentino citato nella Divina Commedia
Riccardo Schicchi – regista pornografico italiano
Rosario Schicchi – botanico italiano
Paolo Schicchi – anarchico italiano

Opere
Gianni Schicchi – opera di Giacomo Puccini